KKD steht als Abkürzung für:

 Karma Kagyue Dachverband, siehe Diamantweg
 Katholisches Klinikum Duisburg
 Kobudo Kwai Deutschland
 Krispy Kreme Doughnuts, US-amerikanische Schnellrestaurant-Kette (NYSE-Tickersymbol)

Abkürzung